Hanne Verbruggen (atlete) (1993), Belgische atlete
 Hanne Verbruggen (zangeres) (1994), Belgische zangeres